Olmo est notamment un nom commun espagnol, italien et portugais ainsi qu’un nom propre espagnol, italien et corse, qui peuvent faire référence à :

Nom commun 
 olmo, nom commun espagnol, italien et portugais qui signifie « orme » (nom d’arbre). Plusieurs toponymes font référence à l’orme dans ces pays ;
 en langue corse, orme se dit olmu, qui a donné le toponyme corse , francisé en Olmo.

Le mot espagnol au pluriel est olmos'', également souvent utilisé dans les toponymes hispaniques.

Toponyme 

 Olmo, commune française du département de la Haute-Corse.

 Fuente el Olmo de Fuentidueña, commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Fuente el Olmo de Íscar commune de la province de Ségovie dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Quintanilla del Olmo, municipalité de la communauté autonome de Castille-et-León et de la province de Zamora ;
 San Juan del Olmo, commune de la province d'Ávila dans la communauté autonome de Castille-et-León ;
 Villar del Olmo, commune de la Communauté de Madrid ;

 Olmo al Brembo, commune de la province de Bergame dans la région Lombardie ;
 Olmo Gentile, commune de la province d'Asti dans la région Piémont.
 , frazione de la commune de Coni, chef-lieu de la Province de Coni dans la région du Piémont.

Patronyme 

 Antonio Olmo (1954-), footballeur espagnol ;
 Antonio Olmo (1982-), coureur cycliste espagnol ;
 Dani Olmo (1998-), footballeur espagnol ;
 Giuseppe Olmo (1911-1992), coureur cycliste italien ;
 Francisco Javier de Burgos y del Olmo (1778-1848), journaliste, écrivain, juriste et homme politique espagnol ;
 Jesús Olmo (1985-), footballeur espagnol ;
 Joaquín del Olmo (1969-), footballeur mexicain ;
 Juan Olmo, frère d’Antonio Olmo (1978-), coureur cycliste espagnol ;
 Juanma del Olmo (1982-), homme politique espagnol ;
 Lauro Olmo Enciso (1955-), archéologue espagnol ;
 Marco Olmo (1942-), athlète italien, spécialiste de l’ultra-trail.
 Marisol del Olmo (1975-), actrice mexicaine de telenovelas.
 Txema del Olmo (1973-), coureur cycliste espagnol.

Prénom 
 Olmo Omerzu (1984-), réalisateur slovène.

Pseudonyme 
 Olmo (1922-), auteur de bande dessinée espagnol.

Arts

Architecture 
 Villa Olmo, palais néo-classique et parc public de Côme dans la région Lombardie en Italie, aujourd’hui salle de spectacles et d’expositions.

Peinture 
 Die Mädchen von Olmo II, tableau de Georg Baselitz peint en 1981.

Sport 
 Gis Gelati-Olmo, ancien nom en 1982 de l’équipe cycliste italienne Gis Gelati.
 Magniflex-Olmo, ancien nom en 1980-1981 de l’équipe cycliste italienne Atala.

Religion 
 Olmo Lungring, royaume spirituel non-duel de la tradition religieuse bön tibétaine.

Patronyme hispanique